Бекіров Енвер Небійович (* 1963) — кримськотатарський політв'язень в Росії.
 Бекіров Лютфи (5 грудня 1928 Ескі-Юрт Бахчисарайського району, нині частина Бахчисарая) — робітник, учасник кримськотатарського правозахисного руху.
 Бекіров Надір Валер'янович (* 1962) — діяч кримськотатарського визвольного руху, народний депутат Верховної Ради АР Крим, кандидат філософських наук.
 Бекіров Усеін Різайовіч (* 1982) — кримськотатарський джазовий піаніст, композитор, аранжувальник, саундтрек-продюсер.
 Бекірова Гульнара Тасимівна (*1968; Мелітополь) — історик кримських татар, член українського ПЕН-клубу.

кримськотатарські прізвища